

Geografia

Romania 
 Werd – antico nome tedesco di Vărd, frazione del comune di Chirpăr nel distretto di Sibiu (Transilvania)

Svizzera 
 Isola Werd – isola fluviale sul Reno appartenente a Eschenz, comune nel distretto di Frauenfeld (Canton Turgovia)
 Werd – ex comune ora frazione di Rottenschwil, comune nel distretto di Muri (Canton Argovia)
 Werd – quartiere di Zurigo, città nel distretto di Zurigo (Canton Zurigo)

Pagine correlate 
 Werth – pagina di disambiguazione